Gretler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gretler (1897–1977), Schweizer Schauspieler
 Roland Gretler (1937–2018), Schweizer Fotograf und Sozialforscher